Hodkinson kan som auktorsförkortning betyda:

 Brendan P. Hodkinson
 Ian D. Hodkinson

Robotskapade auktorsförkortningar